Гран-прі Вели́кої Брита́нії 1964 року — п'ятий етап чемпіонату світу 1964 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 11 липня на трасі Брендс-Гетч у графстві Кент.

Класифікація

Кваліфікація

Гонка

Лідирування 
 1—80 кола — Джим Кларк

Примітки

Посилання  
 Гран-Прі Великої Британії 1964 року на офіційному сайті Ф1 
 Гран-Прі Великої Британії-1964 на statsf1.com 
 Гран-Прі Великої Британії-1964 

1964
Великобританія
 07
 11
 1964